Амангельды Смагулович Шабдарбаев (1 августа 1950, Каскеленский район, Алматинская область) — Командующий Республиканской гвардией Казахстана , Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан с марта 2006 года по декабрь 2009 года.

Биография 
Родился 1 августа 1950 года в Каскеленском районе Алматинской области. Происходит из рода Ысты. Окончил Казахский государственный институт физической культуры, Высшие курсы КГБ СССР в г. Москве. Имеет педагогическое и юридическое образование.

С 1974 года служил в Вооруженных Силах СССР, а затем в 1976 году перешел в Комитет государственной безопасности Казахской ССР. Службу проходил на должностях оперуполномоченного и старшего оперуполномоченного.

До декабря 1986 руководил охраной Первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Кунаева Д. А.

В 1986 году после «декабрьских событий» уволился из органов государственной безопасности. Работал вначале мастером, а затем заместителем начальника треста «Казнефтедорстрой».

С 1992 год работал в Службе охраны Президента Республики Казахстан.

В ноябре 1995 года назначен заместителем председателя Государственного следственного Комитета РК.

Затем в 1997 году руководил Службой «А» Комитета национальной безопасности РК.

В период передислокации центральных государственных органов в новую столицу Шабдарбаев А. С. возвращается в Службу охраны Президента заместителем начальника.

С января 2002 года — начальник Службы охраны Президента РК.

2 марта 2006 года Указом Президента Республики Казахстан генерал-лейтенант Шабдарбаев А. С. назначен председателем КНБ РК.

7 декабря 2009 года Указом Президента Республики Казахстан освобожден от должности председателя КНБ РК. Отставке предшествовал ряд скандалов в ведомстве, в том числе отстранение от работы руководителей Департамента КНБ по г. Алма-Ате.

7 декабря 2009 назначен советником Президента Республики Казахстан.

23 января 2012 года Указом Президента Республики Казахстан назначен Командующим Республиканской гвардией..

7 марта 2013 года освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы в связи с достижением предельного возраста состояния на воинской службе.

Награды 
 Орден «Данк» 1 степени
 Орден «Данк» 2 степени (2001)
 Десять медалей
 Ценный подарок от имени первого секретаря ЦК Компартии Казахстана
 Юбилейная медаль 10 лет Астане (01.07.2008)
 Почетный гражданин Алматинской области

Примечания

Ссылки 
 Биография и другая информация на сайте nomad.su
 «Щит и меч» Казахстана. Глава КНБ Амангельды Шабдарбаев — герой невидимого фронта

Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
Государственные деятели Казахстана
Председатели КНБ Казахстана
Генерал-лейтенанты (Казахстан)